Maximilian af Sachsen kan henvise til flere personer med dette navn:

 Maximilian af Sachsen (1759-1838) – prins af Sachsen, søn af kurfyrst Frederik Christian af Sachsen
 Maximilian af Sachsen (1870–1951) – prins af Sachsen, søn af kong Georg 1. af Sachsen